Johan William Wallin, född 6 maj 1871 i Korpilombolo församling, död 21 mars 1926 i Karl Gustavs församling, var en svensk präst.

Wallin var son till kyrkoherden Johan Petter Wallin och Maria Henrika Lindbäck. Han blev student i Lund 1890, prästvigdes 1897, blev kontraktsadjunkt i Västerbottens fjärde kontrakt 1899, kapellpredikant i Tärendö församling 1900 och var kyrkoherde i Karl Gustavs församling från 1911.

Wallin gifte sig 1899 med Signe Maria Eriksson, med vilken han hade två barn. Han gifte sig ånyo 1917 med Anna Elisabet Cajander, med vilken han hade ett barn.

Referenser

Män
Födda 1871
Avlidna 1926
Personer från Korpilombolo
Svenska präster under 1900-talet
Präster i Svenska kyrkan